Itaunense – abitanti di Itaúna do Sul
Itaunense – abitanti di Itaúna